Andor může znamenat:

 maďarské (vzniklé z András) nebo také norské (vznik. z Arndor) křestní jméno (relativně vzácné)
 Andor Deli
 Andor Jaross
 Andor Kertész
 Andor Lilienthal
 Andor Nitsch
 Andor Šándor
 vzácněji také maďarské příjmení
 László Andor
 jeden z názvů fiktivní země Númenor
 seriál o stejnojmenné postavě ze světa Star Wars, Andor.